Dois — o número
2 — o ano 2 d.C.
2 (serviço do Metrô de Nova Iorque)

Álbuns
Dois (álbum de Legião Urbana)
2 (álbum de 2 Brothers on the 4th Floor)

0002
Desambiguações de música